

Denkmalliste Vegesack 

Anzahl der Objekte in Vegesack (Bremen): 87, davon mit Bild: 79 (91 %).

Weblinks 

 Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen hält Informationen zu den denkmalgeschützten Bauwerken in Bremen und Bremerhaven bereit:
 Landesdenkmalliste unter Denkmal digital abrufbar.
 Denkmaldatenbank (direkt zur Suchseite).

Vegesack
!